River Stour kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Stour, Worcestershire, England, 
 River Stour, Suffolk, England, 
 River Stour, Kent, England, 
 River Stour (vattendrag i Storbritannien, Dorset), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar